Snijdersberg (helling), een heuvel in de gemeente Meerssen in de Nederlandse provincie Limburg
Snijdersberg (plaats), een buurtschap in dezelfde gemeente.